Il termine sandinista può riferirsi a:

Musica
Sandinista!  – Album della band inglese The Clash (1980).

Storia
Sandinista  – Appellativo che fa riferimento al Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale o, genericamente, al sandinismo. Entrambi prendono il nome da Augusto Sandino, rivoluzionario nicaraguense.

Zoologia
Sandinista – genere di ragni della famiglia Theraphosidae.